Cytherura är ett släkte av kräftdjur. Cytherura ingår i familjen Cytheruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cytherura